Федцово — название населённых пунктов в России:

 Федцово — посёлок в Чухломском районе Костромской области.
 Федцово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Федцово — посёлок в Кесовогорском районе Тверской области.